Reis de Pàrtia
Sanatrokes I de Pàrtia 77-69 aC 
Sanatrokes II de Pàrtia 115-116 (associat) i 129-139 (associat) 
 Reis d'Armènia
Sanatruk ?-197